Pont-à-Marcq és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 2.393 habitants. Limita al nord-est amb Ennevelin, al sud amb Mérignies i al nord-oest amb Avelin.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord